WYB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yes Bay (Stati Uniti)